Nagy Gergely (1942) amerikai klasszika filológia egyetemi tanár
 Nagy Gergely (1957) építész, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságának tiszteletbeli elnöke
 Nagy Gergely (1969) dramaturg író, újságíró — 1992-ben diplomázott a Színház- és Filmművészeti Főiskolán
 Nagy Gergely (1984) 2012-ben diplomázott filmdramaturgként a Színház- és Filmművészeti Egyetemen
 Nagy Gergely (1981) Ironman, középtávú magyar bajnok triatlon versenyző, edző és sportmenedzser
 Nagy Gergely (1985) animációs filmkészítő
 Nagy Gergely (1994) labdarúgó
 Nagy Gergely (?) úszó, az 1999-es magyar úszóbajnokságon 200 m mellúszásban

Hasonló
 Nagy Szent Gergely I. Gergely pápa
Böszörményi Nagy Gergely (1984) marketing és kommunikációs szakember, a Design Terminál vezetője
Nagy Gergely Sándor (1986) természetvédelmi mérnök, debreceni állatkert-igazgató
Nagy Gergely Miklós (?) újságíró

Jegyzetek